Le terme Mistouk réfère notamment à :

Toponymes

Lac Mistouk, Saint-Ambroise (municipalité), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques : 48° 32' 34" Nord; 71° 21' 39" Ouest ;
Parc Mistouk (parc public), Alma (ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques : 48° 38' 19" Nord; 71° 41' 49" Ouest ;
Rivière Mistouk, Alma (ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques :  48° 38' 13" Nord; 71° 40' 40" Ouest ;
Rue Mistouk, rue d'Alma (ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques :
Le Petit Mistouk, ruisseau d'Alma (ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques : 48° 39' 21" Nord; 71° 38' 40 Ouest ;
Pont de la Rivière-Mistouk, Alma (ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques : 48° 37' 38" Nord; 71° 40' 29" Ouest ;
Mistouk ou Saint-Cœur-de-Marie, un secteur d'Alma.

Œuvres 

 Mistouk, roman de Gérard Bouchard (2002).